Babibasiliscus es un género extinto de lagarto coritofánido que vivió en lo que hoy es Wyoming, Estados Unidos durante el inicio del Eoceno, aproximadamente 48 millones de años. El género solo abarca a una única especie, Babibasiliscus alxi, la cual fue nombrada por el paleontólogo Jack Conrad en 2015 basándose un cráneo fosilizado hallado en la Formación Bridger en la cuenca del río Green. El nombre Babibasiliscus proviene de la palabra shoshoni babi, que significa "antiguo primo", y Basiliscus, el género moderno de lagartos conocidos como basiliscos. El espécimen no presenta deformación y está casi completo, exceptuando la punta del hocico y la parte superior del cráneo, lo que hace incierto si la distintiva cresta ósea de los actuales coritofánidos ya estaba presente en sus parientes extintos como Babibasiliscus. El cráneo mide 42 milímetros de longitud y se estima que el cuerpo completo debió medir cerca de 60 centímetros de largo. Los huesos del lado derecho de la mandíbula del espécimen están engrosados y fusionados, lo que sugiere que la mandíbula se rompió y sanó cuando el animal estaba con vida.

Babibasiliscus aparece más al norte que cualquier género moderno de coritofánido. Durante el Eoceno las temperaturas en lo que ahora es Wyoming eran cerca de 9° centígrados por encima de las que se presentan actualmente, y la región estaba probablemente cubierta por un bosque tropical basándose en otros depósitos conocidos del oeste de América del Norte.

Un análisis filogenético indica que Babibasiliscus está profundamente imbricado dentro de la familia Corytophanidae siendo el taxón hermano del género moderno Laemanctus. A continuación se encuentra un cladograma basado en la descripción de Conrad de Babibasiliscus mostrando sus relaciones con otros coritofánidos:

Referencias

Enlaces externos 

Corytophanidae
Fósiles del Eoceno
Fósiles de América del Norte
Animales extintos descritos en 2015
Géneros monotípicos de reptiles